Elisabeth Hasselbeck, une personnalité de télévision américaine (1977 -). 
 Matt Hasselbeck, un joueur américain de football américain (1975 -).